il palazzo Patriarcale di Udine
 il palazzo Patriarcale di Venezia